Шнорр фон Карольсфельд ():
 
 Шнорр фон Карольсфельд, Фейт Ханс (1764—1841) — германский живописец, отец Людвига Фердинанда и Юлиуса.
 Шнорр фон Карольсфельд, Юлиус (1794—1872) — прусский художник и иллюстратор.